Долгопериодические кометы имеют период больше 200 лет и наблюдались, как правило, в течение не более одного прохождения перигелия (например, комета Хякутакэ). Многие из них и вовсе, с момента своего образования, бывали внутри Солнечной системы не более одного раза. Такие кометы движутся по крайне вытянутым орбитам, уходя далеко к границам Солнечной системы за орбиту Плутона, вплоть до 300 а. е. и дальше. Там, вследствие удалённости от Солнца и согласно второму закону Кеплера, их скорость заметно снижается и измеряется уже не километрами, а сотнями и десятками метров в секунду. Из-за столь низких скоростей и крайней удалённости от Солнца периоды их обращения могут достигать десятков тысяч и даже миллионов лет.

К долгопериодическим относят также кометы, которые имеют неустойчивые параболические орбиты или вовсе движутся по гиперболическим орбитам и потому никогда не вернутся к Солнцу. Примерами таких комет являются: C/1980 E1, C/2000 U5, C/2001 Q4 (NEAT), C/2009 R1, C/1956 R1 и C/2007 F1 (LONEOS).

В кометной номенклатуре буква, стоящая перед «/», означает следующее: «P» — короткопериодическая комета, «C» — долгопериодическая комета, «D» — потерянная или распавшаяся комета, «I» — межзвёздная комета, «X» — комета, для которой орбиту рассчитать не удалось (обычно исторические кометы). Также стоит отметить, что если комета наблюдалось лишь в одно своё возвращение (в год открытия), то она также получает обозначение «C», даже если её период менее 200 лет.

Кометы, открытые после 1910 года 

|-
| Комета Брукса || C/1911 O1 || 1900 || 22 июля 1911 || Уильям Брукс
|-
| Комета Белявского || C/1911 S3 ||  || 30 сентября 1911 || Белявский С. И.
|-
| Комета Гейла || C/1912 R1 ||  || 10 сентября 1912 || Уолтер Гейл
|-
| Комета Делавана || C/1913 Y1 ||  || 27 ноября 1913 || Пабло Делавана
|-
| Комета Оркиша || C/1925 G1 ||  || 6 апреля 1925 || 
|-
| Комета Скьеллерупа — Маристани || C/1927 X1 || data-sort-value="36600" | 36 600 || 5 декабря 1927 ||  (28.11.1927),Эдмундо Маристани (6.12.1927)
|-
| Комета де Кока — Параскевопоулоса || C/1941 B2 ||  || 19 января 1941 || Reginald Purdon de Kock (15.01.1941), (23.01.1941)
|-
| Большая южная комета 1947 года || C/1947 X1 ||  || 10 декабря 1947 || н/д (распалась на двафрагмента C/1947 X1-A и C/1947 X1-B)
|-
| Комета затмения 1948 года || C/1948 V1 || data-sort-value="84800" | 84 800 || 8 ноября 1948 || Обнаружена во время солнечногозатмения в Найроби (−2m)
|-
| Комета Аренда — Ролана || C/1956 R1 ||  || 30 ноября 1956 || Сильвен Арен, Georges Roland
|-
| Комета Мркоса || C/1957 P1 ||  || 5 августа 1957 || Антонин Мркос
|-
| Комета Вильсона — Хаббарда || C/1961 O1 ||  || 25 июля 1961 || A. Stewart Wilson, William B. Hubbard
|-
| Комета Хьюмасона || C/1961 R1 || 2940 || 6 сентября 1961 || Милтон Хьюмасон
|-
| Комета Сэки — Лайнса || C/1962 C1 ||  || 7 февраля 1962 || Цутому Сэки, Richard D. Lines
|-
| Комета Икэя — Сэки || C/1965 S1 || 880 || 21 сентября 1965 || Каору Икэя, Цутому Сэки
|-
| Комета Рудницкого || C/1966 T1 ||  || 17 октября 1966 || 
|-
| Комета Митчелла — Джонса — Гербера || C/1967 M1 ||  || 3 июля 1967 || Мишель Митчелл,Брайн Джонс,Ричард Гербер
|-
| Комета Беннетта || C/1969 Y1 ||  || 30 декабря 1969 || John Caister Bennett
|-
| Комета Уайта — Ортиса — Болелли || C/1970 K1 ||  || 23 мая 1970 || Грэм Уайт (18.05.1970),Эмилио Ортис (21.05.1970),Карлос Болелли (22.05.1970)
|-
| Комета Когоутека || C/1973 E1 ||  || 28 января 1973 || Лубош Когоутек
|-
| Комета Уэста || C/1975 V1 ||  || 10 августа 1975 || Ричард Уэст
|-
| Комета SOLWIND 1 || C/1979 Q1 ||  ||30 августа 1979 || R. Howard, N. Koomen, D. J. Michels
|-
| Комета Боуэлла || C/1980 E1 ||  || 11 февраля 1980 || Эдвард Боуэлл
|-
| Комета Остина || C/1989 X1 ||  || 6 декабря 1989 || Rodney Austin
|-
| Комета Скоритченко — Джорджа || C/1989 Y1 || data-sort-value="62000" | 62 000 || 13 июня 1988 || Скоритченко Б. Н., Дуглас Джордж
|-
| C/1992 J1 || C/1992 J1 || data-sort-value="78000" | 78 000 || 1 мая 1992 || Дэвид Рабиновиц, Spacewatch
|-
| Комета Макнота — Расселла || C/1993 Y1 || data-sort-value="1557.67" | 1557,67 || 17 декабря 1993 || Роберт Макнот, Кеннет Расселл
|-
| Комета Хейла — Боппа || C/1995 O1 || data-sort-value="2533.97" | 2533,97 || 23 июля 1995 || Алан Хейл, Томас Бопп
|-
| Комета Хякутакэ || C/1996 B2 || data-sort-value="108869.84" | 108 869,84 || 30 января 1996 || Юдзи Хякутакэ
|-
| Комета Чжу — Бэлэма || C/1997 L1 || data-sort-value="117594.79" | 117 594,79 || 3 июня 1997 || Чжу Цзинь (3.06.1997),Дэвид Бэлэм (8.06.1997)
|-
| Комета Стонехоуса || C/1998 H1 || data-sort-value="18747.11" | 18 747,11 || 27 апреля 1998 || Patrick L. Stonehouse
|-
| Комета Каталины || C/1999 F1 || data-sort-value="351642.46" | 351 642,46 || 23 марта 1999 || Каталинский небесный обзор
|-
| Комета LINEAR || C/2000 U5 ||  || 29 октября 2000 || LINEAR
|-
| Комета || C/2000 W1 || data-sort-value="24000" |  24 000 || 18 ноября 2000 || Сёго Уцуномия, 
|-
| Комета NEAT || C/2001 Q4 ||  || 24 августа 2001 || NEAT
|-
| Комета Брэдфилда || C/2004 F4 || data-sort-value="3688.51" | 3688,51 || 23 марта 2004 || William Bradfield
|-
| Комета Макхольца || C/2004 Q2 || data-sort-value="116412.08" | 116 412,08 || 27 августа 2004 || 
|-
| Комета Пойманьского || C/2006 A1 || data-sort-value="115774.19" | 115 774,19 || 2 января 2006 || 
|-
| Комета (Матсона — Маттьяццо) || C/2006 M4 || data-sort-value="47000" | 47 000 || 20 июня 2006 || Роберт Матсон, Микаэль Маттьяццо
|-
| Комета Макнота || C/2006 P1 || data-sort-value="92600" | 92 600 || 7 августа 2006 || Роберт Макнот (−5m)
|-
| Комета LONEOS || C/2007 F1 ||  || 19 марта 2007 || LONEOS
|-
| Комета Лулинь || C/2007 N3 || data-sort-value="19487686.32" | 19 487 686,32 || 11 июля 2007 || Обсерватория Лулинь(Е Куаньдзи, Лин Чи-Шэн)
|-
| Комета Сайдинг-Спринг || C/2007 Q3 || data-sort-value="650000" | 650 000 || 25 августа 2007 || Обсерватория Сайдинг-Спринг(Донна Бёртон)
|-
| Комета Боаттини || C/2007 W1 || data-sort-value="63000" | 63 000 || 20 ноября 2007 || Андреа Боаттини
|-
| Комета Матичича || C/2008 Q1 || data-sort-value="14448.05" | 14448,05 || 18 августа 2008 || Станислав Матичич,Обсерватория Чёрный Верх
|-
| Комета Йи — Матсона || C/2009 F6 || data-sort-value="11596.92" | 11596,92 || 26 марта 2009 || Йи Даэ Dae, Роберт МатсонSOHO
|-
| Комета Макнота || C/2009 K5 ||  || 27 мая 2009 || Роберт Макнот
|-
| Комета Макнота || C/2009 R1 ||  || 9 сентября 2009 || Роберт Макнот
|-
| Комета Еленина || C/2010 X1 || data-sort-value="11800" | 11 800 || 10 декабря 2010 || Еленин Л. В. (разрушилась)
|-
| Комета Pan-STARRS || C/2011 L4 || data-sort-value="110000" | 110 000 || 6 июня 2011 || Pan-STARRS
|-
| Комета Лавджоя || C/2011 W3 || data-sort-value="697.96" | 697,96 || 27 ноября 2011 || Терри Лавджой
|-
| Комета SWAN || C/2012 E2 ||  || 8 марта 2012 || Владимир Безуглый
|-
| Комета Леммон || C/2012 F6 || data-sort-value="10783.12" | 10 783,12 || 23 марта 2012 || MLS (A. R. Gibbs)
|-
| Комета ISON || C/2012 S1 ||  || 21 сентября 2012 || Виталий Невский, Новичонок А. О. (распалась на части)
|-
| C/2012 S4 || C/2012 S4 || data-sort-value="150000" | 150 000 || 28 сентября 2012 || Pan-STARRS (Bryce Bolin, Peter Veres, Larry Denneau, Richard Wainscoat, Rob Jedicke, Marco Micheli)
|-
| C/2013 US10 || C/2013 US10 ||  || 31 октября 2013 || Каталинский небесный обзор
|-
| Комета Бернардинелли-Бернштейна || C/2014 UN271 || 3-4,5 млн лет || 20 октября 2014 || Dark Energy Survey (Педро Бернардинелли, Гэри Бернштейн)
|-
| C/2019 Y4 || C/2019 Y4 || 2767 || 28 декабря 2019 || 
|}

См. также 
 Список короткопериодических комет

Примечания

Ссылки 
 Каталог комет JPL NASA
 Сайт Сэйити Ёсиды

 
К